Eutyrannosauria è un clade estinto di dinosauri teropodi tyrannosauroidi vissuti nel Cretaceo superiore, circa 80.6-66 milioni di anni fa (Campaniano-Maastrichtiano), la cui distribuzione geografica comprendeva l'Asia e il Nord America. Il clade è costituito da un grado evolutivo di tyrannosauri come Appalachiosaurus, Dryptosaurus e Bistahieversor che ha portato alla famiglia Tyrannosauridae. Il gruppo è stato nominato nel 2018 da Delcourt e Grillo nel loro studio sui possibili tyrannosauroidi dell'emisfero meridionale e sulla filogeografia dei tyrannosauri.

Filogenesi 
Di seguito è riportata una filogeografia degli eutyrannosauri basata sugli studi di Delcourt & Grillo (2018) e Voris et al. (2020):

Note 

Tirannosauroidi